La saison 1987-1988 est la huitième saison de hockey sur glace de la Ligue de hockey de l'Ontario. Les Spitfires de Windsor remporte la Coupe J.-Ross-Robertson en battant en finale les Petes de Peterborough.

Saison régulière

Classement

Meilleurs pointeurs 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Séries Éliminatoires

Trophées OHL

Liens externes 
Site officiel de la LHO
Hockeydb.com

Voir aussi 

Hockey sur glace en 1987
Hockey sur glace en 1988
Saison de la LHO